Der 71. Schweizer Cup wurde vom 9. August 1995 bis zum 19. Mai 1996 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Sion.

Modus 
Es wurde im K.-o.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde (1/32-Finals) 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit
(FC Lugano, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Club und FC Sion erst in den 1/16-Finals).

|}

1/16-Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 19. Mai 1996 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Weblinks 
 Hauptseite Schweizer Cup auf football.ch

1995 96
Fußballsaison 1995/96